Кесон може да се отнася за:

 Кесон, вид конструкция
 Кесон, вид корабна кутия
 Кесон, част от металургична пещ
 Кесон, част от самолетно крило

 За градът в КНДР вижте Кесън.